Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale John McEnroe 6–3, 2–6, 6–3, 3–6, 6–4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 John McEnroe (finale)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)
 Assente
 Harold Solomon (quarti di finale)
 José Higueras (terzo turno)
 Gene Mayer (semifinali)
 Peter Fleming (secondo turno)

 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 Assente
 Stan Smith (terzo turno)
 Raúl Ramírez (secondo turno)
 Yannick Noah (primo turno)
 Tim Gullikson (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1980